Apéro steht für:
 Aperitif, Getränk
 Apéro (Anlass)

Siehe auch:
 Aperol, italienische Aperitif-Marke